Prajurit Kulon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Prajurit Kulon, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Prajurit Kulon, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar